Aranea litterata est un synonyme attribué à trois espèces d'araignées :
 Aranea litterata Olivier, 1789 est synonyme de Zygiella x-notata (Clerck, 1757)
 Aranea litterata Walckenaer, 1802 nec Olivier, 1789 est synonyme de Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)
 Aranea litterata Panzer, 1804 nec Olivier, 1789 est synonyme de Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae
Salticidae